Iapetus (mythologie), een van de Titanen in de Griekse mythologie
Iapetus (maan), een maan van Saturnus
Iapetusoceaan, een oceaan uit het late Neoproterozoïcum en het vroege Paleozoïcum